Garin ist der Name einer franzäsuschen Gemeinde:
 Garin im Département Haute-Garonne

Garin ist der Familienname folgender Personen:
 André Garin (1822–1895), Geistlicher und Missionar
 Cristian Garín (* 1996), chilenischer Tennisspieler
 Erast Pawlowitsch Garin (1902–1980), sowjetisch-russischer Schauspieler und Regisseur 
 Ernest Blanc-Garin (1843–1916), belgischer Porträt- und Landschaftsmaler
 Eugenio Garin (1909–2004), italienischer Philosoph
 Jean-Luc Garin (* 1969), französischer Geistlicher, Bischof von Saint-Claude
 Leopoldo Hermes Garin Bruzzone (* 1947), uruguayischer Geistlicher, Weihbischof in Canelones
 Marlène Garin, Schweizer Basketballspielerin
 Maurice Garin (1871–1957), französischer Radrennfahrer
 Paul Garin (1881–1947), deutscher Publizist, siehe Karl Graf von Bothmer (Publizist)
 Wladimir Wladimirowitsch Garin (1987–2003), russischer Schauspieler

Siehe auch:
 Garín, Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Guarinus von Sitten (auch Warin von Sitten oder auch G(u)arin(us) von Sitten; * um 1065, † 1150), Bischof von Sitten
 Guérin (Kanzler) (Bruder Guérin oder Garin, genannt der Erwählte; lat. Garinus; † 1227), Bischof von Senlis sowie Siegelbewahrer und Kanzler von Frankreich
 Garin de Montaigu (auch Guerinus de Monteacuto, Garnius de Mounteagu), von 1207 bis 1227/28 Großmeister des Johanniterordens